Юнави́р () — коммуна на северо-востоке Франции, в кантоне Сент-Мари-о-Мин округа Кольмар — Рибовилле (департамент Верхний Рейн, регион Гранд-Эст).. До марта 2015 года административно входила в состав упразднённого кантона Рибовилле одноимённого округа.

Входит в список «Самых красивых деревень Франции»..

Географическое положение 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к востоку от Парижа, в 60 км юго-западнее Страсбурга, в 12 км к северу от Кольмара. Код INSEE коммуны 68147.

Площадь коммуны — 4,81 км², население — 591 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 589 человек (2012), плотность населения — 122,5 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 590 человек, а в 2012 году — 589 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2007 году среди 389 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 306 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 306 активных работали 285 человек (161 мужчина и 124 женщины), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 83 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жак-ле-Мажёр (XIV век). Исторический памятник с 1929 года
 Фонтан (XVII век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Самые красивые деревни Франции (Гранд-Эст)